Osoby o nazwisku Bernardini:
 Adriano Bernardini – włoski duchowny
 Dean Bernardini – amerykański muzyk
 Fulvio Bernardini – włoski piłkarz
 Micheline Bernardini – francuska striptizerka, modelka pierwszego bikini
Inne:
 Bernardini – brazylijskie przedsiębiorstwo zbrojeniowe